Le sigle LHV peut signifier :
 Lower heating value, terme anglais pour pouvoir calorifique inférieur, une propriété des combustibles.